Архиепархия Эрмосильо () — архиепархия Римско-католической церкви с центром в городе Эрмосильо, Мексика. В митрополию Эрмосильо входят епархии Кульякана и Сьюдад-Обрегона. Кафедральным собором архиепархии Эрмосильо является церковь Успения Пресвятой Девы Марии.

История 

7 мая 1779 года Римский папа Пий VI издал буллу Divinae pietatis, которой учредил епархию Соноры, выделив её из епархии Дуранго. Первоначально епархия Соноры входила в митрополию Мехико. 

27 апреля 1840 года епархия Соноры передала часть своей территории новой епархии Калифорнии (сегодня – Архиепархия Монтеррея). 23 июня 1863 года епархия Соноры вошла в митрополию Гвадалахары. 24 июня 1863 года епархия Соноры передала часть своей территории новой епархии Синалоа (сегодня – Епархия Кульякана). 

23 июня 1891 года буллой Primis illud Римского папы Льва XIII епархия Соноры вошла в митрополию Дуранго. 20 июня 1959 года епархия Соноры передала часть своей территории новой епархии Сьюдад-Обрегона.  

1 сентября 1959 года Святой Престол переименовал епархию Соноры в епархию Эрмосильо. 

13 июня 1963 года Римский папа Павел VI выпустил буллу Mexicana nation, которой возвёл епархию Эрмосильо в ранг архиепархии. 24 марта 1966 года архиепархия Эрмосильо передала часть своей территории новой епархии Мехикали.

Ординарии архиепархии 

 епископ Antonio María de los Reyes Almada (1780 – 1787); 
 епископ José Joaquín Granados y Gálvez (1788 – 1794);
 епископ Damián Martínez de Galinzoga (1794 – 1795);
 епископ Francisco Rousset de Jesús y Rosas (1797 – 1814); 
 епископ Bernardo del Espíritu Santo Martínez y Ocejo (1817 – 1825);
 епископ Angel Mariano de Morales y Jasso (1832 – 1834);
 епископ José Lázaro de la Garza y Ballesteros (1837 – 1850);
 епископ Pedro José de Jesús Loza y Pardavé (1852 – 1868);
 епископ Gil Alamán y García Castrillo (1868 – 1869);
 епископ José de Jesús María Uriarte y Pérez (1869 – 1883);
 епископ Jesús María Rico y Santoyo (1883 – 1884);
 епископ Herculano López de la Mora (1887 – 1902);
 епископ Ignacio Valdespino y Díaz (1902 – 1913);
 епископ Juan María Navarrete y Guerrero (1919 – 1963);
 архиепископ Juan María Navarrete y Guerrero (1963 – 1968);
 архиепископ Carlos Quintero Arce (1968 – 1996);
 архиепископ José Ulises Macías Salcedo (1996 – по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Decreto Quum Apostolicis , AAS 51 (1959), стр. 716 
 Bolla Mexicana natio , AAS 56 (1964), стр. 496

Ссылки 
 Официальный сайт архиепархии 
  Информация  

Католические епархии Мексики